Okręty US Navy o nazwie USS "Yarnall", pochodzącej od Johna Yarnalla (1786-1815):

 Pierwszy "Yarnall" (DD-143) był niszczycielem typu Wickes zwodowanym w 1918 i przekazanym Royal Navy w 1940. Służył jako HMS "Lincoln" do 1942, następnie jako HMCS "Lincoln" do 1944. Następnie przekazany ZSRR, aby służyć jako źródło części zamiennych dla innych niszczycieli.

 Drugi "Yarnall" (DD-541) był niszczycielem typu Fletcher zwodowanym w 1943 i przekazany Marynarce Wojennej Republiki Chińskiej w 1968.  Służył jako ROCS "Kun Yang" (DD-8/DDG-919) do 1999.
Yarnall